Saint-Georges, St George ou Saint-George (sans « s » final) peut se référer aux personnalités, lieux, édifices ou objets suivants.

Personnalités portant ce patronyme 
 Georges de Lydda, ou saint Georges pour les chrétiens, martyr chrétien du , aussi connu pour avoir terrassé un (ou le) dragon, d'après La Légende dorée.
 Saint Georges du Velay , évêque du Puy, dont la vie et même l'existence semblent légendaires. À ne pas confondre avec un autre saint du Haut Moyen Âge, Georges, évêque de Vienne (Isère).
 Georges Guillet de Saint-George (1625-1705), historien, géographe, cartographe.
 Jacques Édouard Stuart (1688-1766) dit le chevalier de Saint-Georges.
 Joseph Bologne de Saint-George (ca 1745-1799) dit le Chevalier de Saint-George, escrimeur, musicien, militaire.
 Charles-Jacques de Fadate de Saint-Georges (1779-1854), maire de Troyes, député royaliste de l'Aube.
 Pierre Marie de Saint-Georges (1795-1870), avocat français.
 Jean-Joseph Alexis David de Saint-Georges (1759-1809), écrivain, philologue.
 Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, (1799-1875), librettiste.
 Henri Saint-Georges est un ancien animateur à la radio et à la télévision de Radio-Canada.
 Famille de Saint-Georges, famille noble française, dont :
 Claude II de Saint-Georges évêque de Clermont au  ;
 Charles Olivier de Saint-Georges de Vérac (1743-1828), militaire et diplomate français des  ;
 Olivier de Saint-Georges de Vérac (1768-1858), militaire et homme politique français des .

Hydronymie 
 
Ruisseau Saint-Georges, un affluent de la rivière L'Assomption, coulant dans Lanaudière, au Québec, au Canada
Saint-Georges, baie de Terre-Neuve
Saint-Georges, baie de Nouvelle-Écosse
Saint-Georges, baie du Liban
Canal Saint-Georges, bras de mer qui sépare l’Irlande du Pays de Galles
 Île Saint Georges, une île de Floride aux États-Unis

Édifices 
 
 
 
 
 
 
 Un monastère bâti sur le Rocher de Saint-Georges au Cap Fiolent, en Crimée.
 La porte Saint-Georges de Nancy.
 La porte Saint-Georges de Vendôme.
 L'hôtel Saint-George, à Alger.
 Le prieuré Saint-Georges de Gesnes.

Icône russe pré-mongole 
 Saint Georges, exposée à la galerie Tretiakov datant probablement de 1130.
 Saint Georges, exposée à la Cathédrale de la Dormition du Kremlin de Moscou datant de la fin du .

Localités

St George une ville située dans le Queensland
 St George une ville située en Nouvelle-Galles du Sud

Saint-Georges-sur-Meuse, commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège
 Saint-Georges, section de Nieuport.
 Saint-Georges, section de Beernem.
 Weert-Saint-Georges, section de Oud-Heverlee.
 Winghe-Saint-Georges, section de Tielt-Winge.

Île Saint George, une île des Bermudes
 Saint George's, une ville de l'île Saint George
 Saint George's (paroisse des Bermudes)

Saint-George (Nouveau-Brunswick)
 Saint-Georges, ville du Québec située en Beauce.
 Saint-Georges-de-Champlain, ancienne municipalité de la Mauricie aujourd'hui fusionnée à Shawinigan
 Saint-Georges (Manitoba) village franco-manitobain
 St. George (Ontario)
 Saint George's (Terre-Neuve-et-Labrador)
 Saint-Georges, ancienne circonscription provinciale de Toronto (1926-1987)

Île Saint Georges, une île des Açores

Toponyme composé commençant par « Saint-Georges-de- » 
 Saint-Georges-de-Beauce, voir Saint-Georges (Québec), municipalité du Québec
 Saint-Georges-de-Cacouna, municipalité de village du Québec
 Saint-Georges-de-Cacouna, municipalité de paroisse du Québec
 Saint-Georges-de-Clarenceville, municipalité du Québec
 Saint-Georges-de-Windsor, municipalité du Québec
 Saint-Georges-de-Malbaie, municipalité fusionnée à la ville de Percé.

Saint George, ville de Caroline du Sud
 Saint George, ville de Louisiane
 Saint George, ville du Maine
 Saint George, ville de l'Utah
 Île Saint George, une île de l'Alaska en mer de Béring
 Saint George (Alaska) village situé sur cette île

Saint-Georges, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Landres-et-Saint-Georges
 Saint-Georges, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à La Capelle-Balaguier
 Saint-Georges, commune française du Cantal
 Saint-Georges, commune française de la Charente
 Saint-Georges, commune française du Gers
 Saint-Georges, ancienne commune française de la Gironde, aujourd'hui intégrée à Montagne
 Saint-Georges, ancienne commune française du Jura, aujourd'hui intégrée à Frébuans
 Saint-Georges, commune française de la Guyane (nommée également Saint-Georges-de-l'Oyapock non officiellement)
 Saint-Georges, ancienne commune française du Jura, aujourd'hui intégrée à Présilly
 Saint-Georges, commune française de Lot-et-Garonne
 Saint-Georges, commune française de la Moselle
 Saint-Georges, commune française du Pas-de-Calais
 Saint-Georges, ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à Athesans-Étroitefontaine
 Saint-Georges, commune française de Tarn-et-Garonne

Toponymes composés commençant par « Saint-Georges- » 
 Saint-Georges-Antignac, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Georges-Armont, commune française du Doubs
 Saint-Georges-Blancaneix, commune française de la Dordogne
 Saint-Georges-Buttavent, commune française de la Mayenne
 Saint-Georges-d'Annebecq, commune française de l'Orne
 Saint-Georges-d'Aunay, ancienne commune française du Calvados, devenue le  une commune déléguée de Seulline
 Saint-Georges-d'Aurac, commune française de la Haute-Loire
 Saint-Georges-de-Baroille, commune française de la Loire
 Saint-Georges-de-Bohon, ancienne commune française de la Manche, devenue le  une commune déléguée de Terre-et-Marais
 Saint-Georges-de-Camboulas, église et oratoire de la commune de Pont-de-Salars en Aveyron
 Saint-Georges-de-Chesné, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Georges-de-Commiers, commune française de l'Isère
 Saint-Georges-de-Didonne, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Georges-de-Gréhaigne, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Georges-de-la-Couée, commune française de la Sarthe
 Saint-Georges-de-la-Rivière, commune française de la Manche
 Saint-Georges-de-Lévéjac, ancienne commune française de la Lozère, devenue le  une commune déléguée de Massegros Causses Gorges
 Saint-Georges-de-Livoye, commune française de la Manche
 Saint-Georges-d'Elle, commune française de la Manche
 Saint-Georges-de-Longuepierre, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Georges-de-Luzençon, commune française de l'Aveyron
 Saint-Georges-de-Mons, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Georges-de-Montaigu, commune française de la Vendée
 Saint-Georges-de-Montclard, commune française de la Dordogne
 Saint-Georges-de-Noisné, commune française des Deux-Sèvres
 Saint-Georges-de-Pointindoux, commune française de la Vendée
 Saint-Georges-de-Poisieux, commune française du Cher
 Saint-Georges-de-Reintembault, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Georges-de-Reneins, commune française du Rhône
 Saint-Georges-de-Rex, commune française des Deux-Sèvres
 Saint-Georges-de-Rouelley, commune française de la Manche
 Saint-Georges-des-Agoûts, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Georges-des-Coteaux, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Georges-des-Gardes, ancienne commune française de Maine-et-Loire, devenue le  une commune déléguée de Chemillé-en-Anjou
 Saint-Georges-des-Groseillers, commune française de l'Orne
 Saint-Georges-d'Espéranche, commune française de l'Isère
 Saint-Georges-d'Hurtières, commune française de la Savoie
 Saint-Georges-des-Sept-Voies, ancienne commune française de Maine-et-Loire, devenue le  une commune déléguée de Gennes-Val-de-Loire
 Saint-Georges-d'Oléron, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Georges-d'Orques, commune française de l'Hérault
 Saint-Georges-du-Bois, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Georges-du-Bois, ancienne commune française française de Maine-et-Loire, devenue le , une commune déléguée de la commune nouvelle des Bois d'Anjou
 Saint-Georges-du-Bois, commune française de la Sarthe
 Saint-Georges-du-Mesnil, commune française de l'Eure
 Saint-Georges-du-Plain,
 Saint-Georges-du-Rosay, commune française de la Sarthe
 Saint-Georges-du-Vièvre, commune française de l'Eure
 Saint-Georges-en-Auge, ancienne commune française du Calvados, devenue le  une commune déléguée de Saint-Pierre-en-Auge
 Saint-Georges-en-Couzan, commune française de la Loire
 Saint-Georges-Haute-Ville, commune française de la Loire
 Saint-Georges-Lagricol, commune française de la Haute-Loire
 Saint-Georges-la-Pouge, commune française de la Creuse
 Saint-Georges-le-Fléchard, commune française de la Mayenne
 Saint-Georges-le-Gaultier, commune française de la Sarthe
 Saint-Georges-lès-Baillargeaux, commune française de la Vienne
 Saint-Georges-les-Bains, commune française de l'Ardèche
 Saint-Georges-les-Landes, commune française de la Haute-Vienne
 Saint-Georges-Montcocq, commune française de la Manche
 Saint-Georges-Motel, commune française de l'Eure
 Saint-Georges-Nigremont, commune française de la Creuse
 Saint-Georges-Occitane est un quartier de la ville de Toulouse
 Saint-Georges-sur-Allier, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Georges-sur-Arnon, commune française de l'Indre
 Saint-Georges-sur-Baulche, commune française de l'Yonne
 Saint-Georges-sur-Cher, commune française de Loir-et-Cher
 Saint-Georges-sur-Erve, commune française de la Mayenne
 Saint-Georges-sur-Eure, commune française d'Eure-et-Loir
 Saint-Georges-sur-Fontaine, commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Georges-sur-l'Aa, commune française du Nord
 Saint-Georges-sur-la-Prée, commune française du Cher
 Saint-Georges-sur-Layon, ancienne commune française de Maine-et-Loire, devenue le  une commune déléguée de Doué-en-Anjou
 Saint-Georges-sur-Loire, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Georges-sur-Moulon, commune française du Cher
 Saint-Georges-sur-Renon, commune française de l'Ain¸

Toponymes composés finissant par « -Saint-Georges » 
 Auvers-Saint-Georges est une commune française de l'Essonne
 Bord-Saint-Georges est une commune française de la Creuse
 Bussière-Saint-Georges est une commune française de la Creuse
 Bussy-Saint-Georges est une commune française de Seine-et-Marne
 Isle-Saint-Georges est une commune française de la Gironde
 Labastide-Saint-Georges est une commune française du Tarn
 Landres-et-Saint-Georges est une commune française des Ardennes
 Lys-Saint-Georges est une commune française de l'Indre
 Mesnil-Saint-Georges est une commune française de la Somme
 Nuits-Saint-Georges est une commune française de Côte-d'Or
 Pontcharraud-Saint-Georges est une ancienne commune de la Creuse
 Roziers-Saint-Georges est une commune française de Haute-Vienne
 Ully-Saint-Georges est une commune française de l'Oise
 Vallant-Saint-Georges est une commune française de l'Aube
 Villars-Saint-Georges est une commune française du Doubs
 Villeneuve-Saint-Georges est une commune française du Val-de-Marne
 Villiers-Saint-Georges est une commune française de Seine-et-Marne

Saint-Georges, capitale de la Grenade

Rhêmes-Saint-Georges est une commune d'Italie

Pointe Saint-Georges est une commune du Sénégal

Saint-Georges-lez-Gothembourg un quartier de la ville de Göteborg nommé d'après l'hopital historique

Saint-George, commune suisse du canton de Vaud

Rues, places et quartiers 
 
Rue Saint-Georges à Lyon.
 Rue Saint-Georges à Le Moyne (arrondissement Le Vieux-Longueuil à Longueuil au Québec).
 Rue Saint-Georges à Paris.
 Rue Saint-Georges à Rennes.
 
 Quartier Saint-Georges à Blois
 Saint-Georges, quartier historique de période Renaissance, situé dans le  de la ville de Lyon (France)
 Ce quartier abrite l’église Saint-Georges de Lyon.
 Quartier Saint-Georges au Mans
 Quartier Saint-Georges à Paris
 Quartier Saint-Georges à Périgueux
 Saint-Georges-Occitane quartier de Toulouse

Cantons et communautés de communes 
 Canton de Villeneuve-Saint-Georges
 Canton de Saint-Georges-du-Vièvre
 Canton de Saint-Georges-de-l'Oyapock
 Canton de Villiers-Saint-Georges
 Canton de Saint-Georges-sur-Loire
 Canton de Saint-Georges-lès-Baillargeaux
 Communauté de communes du Pays de Nuits-Saint-Georges
 Canton de Saint-Georges-en-Couzan

Autres 
 France
 Butte Saint-Georges, commune de Verdelot
 Palais Saint-Georges, un édifice rennais
 Porte Saint-Georges, à Nancy
 Suisse
 Pont de Saint-Georges, à Genève
 église Saint-Georges à Moscou, dans le parc de la victoire

Station de métro et gares ferroviaires 
 Gare de Bussy-Saint-Georges
 Gare de Nancy-Saint-Georges
 Gare de Villeneuve-Saint-Georges
 Halte de Saint-Georges-de-la-Rivière
 Ligne de Saint-Georges-d'Aurac à Saint-Étienne-Châteaucreux
 Ligne de Villeneuve-Saint-Georges à Montargis
 Saint-Georges est une station du métro de Paris sur la ligne 12.
 St. George, station du métro de Toronto
 St George's Cross est une station du métro de Glasgow

Sport 
 Sport club Saint-Georges-d'Orques est un club français de Balle au tambourin.
 Union sportive Saint-Georges-les-Ancizes est un club français de football.
 Flibustiers de Villeneuve-Saint-Georges est un club français de football américain.
 Le Critérium de Saint-Georges-de-Chesné est une ancienne cours cycliste.
 St George rugby] club de rugby australien
 Cool FM 103,5 de Saint-Georges est une équipe de hockey sur glace de la Ligue nord-américaine de hockey

Végétaux 
 Tricholome de la Saint-Georges, champignon comestible.
 Herbe de Saint-Georges, un des noms de la Valériane officinale

Voir aussi 
 Saint-Jurs, déformation de Saint-Georges, commune des Alpes-de-Haute-Provence, France ;
 Le théâtre Saint-Georges, 51, rue Saint-George à Paris, inauguré le  ;
  (Saint-Georges en néerlandais)
 Ordre impérial et militaire de Saint-Georges
 Saint-Georges (fête) dans les Balkans (6 mai) : en serbo-croate Đurđevdan, en romani Ederlezi, en turc Hıdırellez (fête de Hızır et Élie)

Notes et références 

Homonymie d'hydronyme
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de localités aux États-Unis